Учитель года может означать следующее:

 «Учитель года» — фильм об учителе, вышедший в 2005 году.
 Учитель года России — ежегодный всероссийский конкурс, который проводится Министерством образования и науки Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой».